Viriato (século II a.C.) — líder dos Lusitanos contra os Romanos
Viriato Clemente da Cruz — político angolano ligado ao MPLA e depois independente
Viriato Figueira da Silva 1851-1883) — compositor, flautista e saxofonista brasileiro
Viriato José Amaral Nunes - Presidente da Câmara de Braga
Viriato (filme de 2019)

Desambiguações de antropônimos